Hötzer steht für:

 Karl Hötzer (1892–1969), deutscher Heimatdichter, Geschichtenschreiber und Lehrer
 Hötzer (Gemeinde Tragöß-Sankt Katharein), Ortsteil von Tragöß-Sankt Katharein, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark